No Hard Feelings ist:
 No Hard Feelings (Album), Album der Rapperin Dreezy (2016)
 No Hard Feelings, Lied der Alternative-Rock-Band Bloodhound Gang vom Album Hefty Fine (2005)
 No Hard Feelings, internationaler Verleihtitel von Futur Drei, deutscher Spielfilm von Faraz Shariat (2020)
 No Hard Feelings (2023), angekündigter US-amerikanischer Spielfilm von Gene Stupnitsky (2023)